Безнощенко Михаил Захарович (7 июня 1910 — 23 марта 1979) — советский офицер, генерал-майор танковых войск (8.08.1955).

Биография 
Родился 7 июня 1910 года. Украинец.

В Красной армии с 1932 года. Призван Пятигорским райвоенкоматом. Член ВКП(б) с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В том же году был контужен. Майор, заместитель командира 39-й танковой бригады по строевой части, в составе которой в январе 1943 года участвовал в освобождении города Каменск-Шахтинский. С 13 февраля 1943 года по 22 января 1945 года подполковник М. З. Безнощенко - командир 135-й танковой Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени бригады.

5 сентября 1943 года бригада Михаила Безнощенко отвоевывала город Артемовск, 6 сентября — Константиновку, за что ей присвоено наименование «Константиновская».

С 21 февраля 1944 года — полковник. В 1944 году бригада принимала участие в освобождении Румынии, в частности 23 августа 1944 года в Ясско-Кишиневской операции освобождала город Роман.

За время войны комбриг Безнощенко был четыре раза упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего

После Великой Отечественной войны командовал полком. В 1954 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С декабря 1954 года командовал 18-й механизированной дивизией (в мае 1957 года переформирована в 18-ю мотострелковую дивизию). 8 августа 1953 года ему было присвоено воинское звание генерал-майор танковых войск. С ноября 1957 года служил заместителем командующего армией по боевой подготовке — начальником отдела боевой подготовки 3-й общевойсковой армии в ГСВГ. В 1958—1964 годах — командир 29-го и 28-го армейских корпусов. С мая 1964 года — заместитель командующего по боевой подготовке — начальник отдела боевой подготовки 7-й танковой армии. С июля 1969 года до выхода в отставку был заместителем командующего Белорусского военного округа по боевой подготовке.

Умер 23 марта 1979 года от ран, полученных на войне. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Награды 
СССР 
 орден Ленина (13.09.1944)
 два ордена Красного Знамени (22.03.1943, 20.04.1953)
 орден Суворова II степени (17.09.1943)
 орден Кутузова II степени (28.04.1945)
 Богдана Хмельницкого II степени (19.03.1944)
 орден Красной Звезды (06.11.1947)
 Медали, в том числе:
 две медали «За боевые заслуги» (05.11.1942, 03.11.1944)
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Сталинграда»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего, в которых отмечен М. З. Безнощенко.
 За овладение городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса – городом Сталино. 8 сентября 1943 года. № 9.
 За овладение городами Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши – стратегически важными опорными пунктами обороны противника, прикрывающими пути к центральным районам Румынии. 24 августа 1944 года. № 174.
 За овладение  штурмом крупным промышленным центром Венгрии городом Дебрецен – важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. 20 октября 1944 года. № 199.
 За овладение городом Ньиредьхаза – крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника на территории Венгрии. 22 октября 1944 года. № 201.

Других  государств
 орден Заслуг Венгерской Народной Республики

Почётный гражданин
 Почетный гражданин города Константиновка Донецкой области.

Память 
 Именем Михаила Захаровича Безнощенко названа улица в городе  Константиновка Донецкой области, там же в память о нем открыта мемориальная доска

Примечания

Ссылки 
 Газета «Провинция»

Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище